Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1967 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Szwed Ove Fundin zdobył piąty tytuł mistrza świata (poprzednio 1956, 1960, 1961, 1963).

W finale światowym uczestniczyło 4 Polaków Andrzej Pogorzelski – IX miejsce, Antoni Woryna – XI miejsce, Jerzy Trzeszkowski – XIV miejsce, Andrzej Wyglenda – XV miejsce.

Eliminacje europejskie

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Miszkolc (1) 
 7 maja 1967 r. (niedziela),  Miszkolc

Awans: 8 półfinału kontynentalnego
Tabela (9-16) → brak danych
Punktacja (4-8) → brak danych

Abensberg (2) 
 7 maja 1967 r. (niedziela),  Abensberg

Awans: 8 półfinału kontynentalnego
Tabela (9-16) → brak danych
Punktacja (3-8) → brak danych

Miśnia (3) 
 7 maja 1967 r. (niedziela),  Miśnia

Awans: 8 półfinału kontynentalnego
Tabela (11-16) → brak danych

Maribor (4) 
 7 maja 1967 r. (niedziela),  Maribor

Awans: 8 półfinału kontynentalnego
Tabela (10-16) → brak danych
Punktacja (6-9) → brak danych

Półfinały

Bałakowo (1) 
 21 maja 1967 r. (niedziela),  Bałakowo

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Slaný (2) 
 21 maja 1967 r. (niedziela),  Slaný

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 20 sierpnia 1967 r. (niedziela),  Kempten (Allgäu)

Awans: 8 do Finału Europejskiego
Uwaga! Antonín Šváb zastąpił swojego rodaka Pavla Mareša

Skandynawia

Kwalifikacja szwedzka

Målilla (1) 
 23 kwietnia 1967 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 8 do kwalifikacji skandynawskiej

Visby (2) 
 1 maja 1967 r. (poniedziałek),  Visby

Awans: 8 do kwalifikacji skandynawskiej

Kwalifikacja skandynawska

Półfinały

Veltanda (1) 
 4 maja 1967 r. (czwartek),  Vetlanda

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego

Selskov (2) 
 4 maja 1967 r. (czwartek),  Selskov

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego

Finał Skandynawski 
 4 czerwca 1967 r. (niedziela),  Selskov

Awans: 8+1 do Finału Europejskiego

Finał Europejski 
 27 sierpnia 1967 r. (niedziela),  Wrocław

Awans: 10+1 do Finału Światowego

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

Sheffield (1) 
 13 lipca 1967 r. (czwartek),  Sheffield

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Wimbledon (2) 
 13 lipca 1967 r. (czwartek),  Londyn - Wimbledon

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Finał Brytyjski 
 22 sierpnia 1967 r. (wtorek),  Londyn - West Ham

Awans: 6+1 do Finału Światowego

Finał Światowy 
 16 września 1967 r. (sobota),  Londyn - Stadion Wembley

Uwaga! Leif Enecrona zastąpił Jana Holuba w rezerwie

1967
1967 w sporcie żużlowym